Jigsaw (1968) — filme de suspense estadunidense
Jigsaw (2017) — filme estadunidense, oitavo título da franquia de terror Saw
Jigsaw (personagem) — personagem principal da série de filmes de terror Saw
A Jigsaw — banda musical portuguesa

Desambiguação